Kaiserlicher Botschafter im Osmanischen Reich steht für:

 Deutscher Botschafter im Osmanischen Reich, siehe Liste der deutschen Botschafter in der Türkei #Botschafter des Deutschen Reichs im Osmanischen Reich
 Französischer Botschafter im Osmanischen Reich, siehe Liste der französischen Botschafter im Osmanischen Reich
 Japanischer Botschafter im Osmanischen Reich, siehe Liste der japanischen Botschafter in der Türkei
 Österreichischer Botschafter im Osmanischen Reich, siehe Liste der österreichischen Botschafter in der Türkei #Botschafter im Osmanischen Reich
 Russischer Botschafter im Osmanischen Reich, siehe Liste der russischen Botschafter in der Türkei #Botschafter im Osmanischen Reich